

Persone 
 Alfredo Mazzotta – scultore italiano
 Antonio Mazzotta – calciatore italiano
 Bruno Mazzotta – musicista e compositore italiano
 Clemente Mazzotta – filologo italiano
 Fabrizio Mazzotta – attore, doppiatore, dialoghista, direttore del doppiaggio e fumettista italiano
 Max Mazzotta – attore italiano
 Peppino Mazzotta – attore italiano
 Roberto Mazzotta – banchiere e politico italiano
 Ugo Mazzotta – scrittore italiano

Altro 
 Mazzotta editore –  editore con sede a Milano

Pagine correlate 
Mazzi
Mazzotti
Mazzini